Het Nederlands kampioenschap dammen 1967 werd van 4 maart t/m 1 april 1967 (in weekenden en een slotweek) door 14 deelnemers in Utrecht en Apeldoorn gespeeld. 
Winnaar met 22 punten uit 13 partijen werd de 17-jarige Ton Sijbrands die daarmee voor de 1e keer de nationale titel behaalde. 
Harm Wiersma leverde een unieke prestatie door op 13-jarige leeftijd de 3e plaats te behalen.

Resultaten

Externe links
 Scoretabel op Toernooibase
 Verslag in Zoetermeer actief door Bram Doeves, deel 1
 Verslag in Zoetermeer actief door Bram Doeves, deel 2

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1967
Sportevenement in Apeldoorn
Sportevenement in Utrecht (stad)